Динозавры:
 Динозавры — клада наземных позвоночных животных.
 «Динозавры» — американский комедийный ситком 1991 года.

Динозавр 
 «Динозавр» — полнометражный мультфильм от Disney.
 «» — заповедник в штатах Юта и Колорадо, США.
  — населённый пункт в штате Колорадо, США.

Динозавр! 
 «» — американский научно-фантастический фильм 1960 года.
 «» — американский документальный фильм 1985 года.

См. также 
 
 Динозаврик
 Динозаврики